{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes relacionados con el vientoProducir un kekkai en forma de un prisma octagonal en el manga y hexagonal en el anime y el ova
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.

Este personaje está basado en una persona real, concretamente el editor de la revista Asuka, editorial Kadokawa la misma que edita la historia de X de Clamp. 

Aparentemente es el típico hombre de negocios japonés, con traje, maletín y localizador, con gafas y algo despistado.Pero bajo su apariencia de tipo normal se esconde uno de los Dragones del cielo, el señor del viento.Su primera aparición es junto a Arashi, en el templo Togakushi, donde hace muestra de sus habilidades y le da su tarjeta profesional.Seiichiro junto con Karen es el único adulto del grupo de los dragones, siendo esposo y padre su motivación para pelear es más comprencible que la de los otros dragones quiere proteger a su familia y es precisamente su mayor fortaleza pero no solamente por eso a través de la serie también fue desarrollando sentimientos y una bonita amistad con Karen Kasumi a quien le prometió que si ella moría el lloraría por ella, así que tiene que ser fuerte para proteger lo que para él es importante.

En el anime Seiichiro sobrevive y va con su familia al cementerio a dejar flores en la tumba de Karen y diciéndole que nunca la olvidara, en el ova muere junto con Nataku al tirarse desde lo alto del edificio sunshine 60.

X